Слово А(д)зуса (Azusa) имеет следующие значения:

Имя 
 Адзуса (梓, あずさ) — японское женское имя, буквально означающее «катальпа». Другой вариант транслитерации имени — Азуса. Известные носители:
  — японская футболистка, чемпион мира 2011 года.
  — японская марафонка.
  — японская сэйю.
  — японская модель и актриса.
  — японская актриса.
  — японская модель и актриса.

Калифорния 
Азуса (Asuksagna), слово из языка, предположительно, индейского племени тонгва :
 Азуса — город в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния, США.
  — университет евангельских христиан в Азусе (Калифорния).
 Пробуждение на Азуза-стрит — протестантское движение, которое началось в 1906 году в миссии (впоследствии церкви), которая располагалось на Азуза-стрит (Лос-Анджелес). Именно это движение положило начало всемирному распространению современного пятидесятничества.

Другие 
  — радиолокационный интерферометр, наземная радиолокационная система слежения, установленная на мысе Канаверал (Флорида). Названа в честь калифорнийского города Азуса, где система была разработана в начале 1950-х годов.
 Sony Ericsson Azusa — другое название модели телефона Sony Ericsson Xperia ray.